Barrows kan som auktorsförkortning betyda:

 Walter Bradford Barrows
 William M. Barrows

Robotskapade auktorsförkortningar